Віль-ан-Вермуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 60 км на південь від Меца, 11 км на південний схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 234 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 614,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Віль-ан-Вермуа
 Віль-ан-Вермуа на сайті французького Національного інституту географії
 Віль-ан-Вермуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віль-ан-Вермуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віль-ан-Вермуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віль-ан-Вермуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель